Тетраметафосфат натрия — неорганическое соединение,
соль натрия и тетрафосфорной кислоты с формулой NaPO,
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Синтез в две стадии: растворение оксида меди в ортофосфорной кислоте с образованием тетрафосфата меди

 полученный осадок добавляют к раствору сульфида натрия:

 Двухстадийный синтез с образованием тетрафосфорной кислоты:

 с последующей нейтрализацией едким натром:

 Нагревание дигидрофосфата натрия с ортофосфорной кислотой с образованием дигидротетрафосфата натрия:

 с последующей нейтрализацией едким натром:

Физические свойства 
Тетрафосфат натрия образует бесцветные кристаллы.

Растворяется в воде,
не растворяется в этаноле и ацетоне.

Образует кристаллогидраты состава NaPO•n HO, где n = 4 и 10.

Кристаллогидрат NaPO•10HO при 40°С теряет 6 молекул воды.

В кристаллогидрате NaPO•4HO при 54°С происходит фазовый переход, а при 100°С происходит полное обезвоживание.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

 В щелочных растворах подвергается гидролизу:

 в горячих растворах реакция идёт иначе:

Литература 
 
 
 

Соединения натрия
натрия
Фосфаты натрия